ТАЦ — многозначная аббревиатура:
 ТАЦ — трансфер-агентский центр
 ТАЦ — теория арбитражного ценообразования
 ТАЦ — Томский атомный центр
 ТАЦ — трансферагентский центр
 ТАЦ — триацетат целлюлозы

См. также 
 ПТАЦ — пресс для гидроиспытания асбестоцементных труб
 
  — аббревиатура латиницей